Lista 163 gmin w departamencie Alpy Nadmorskie we Francji.

 (CAP) Communauté d’agglomération du Moyen Pays Provençal, utworzona w 2002.
 (CAR) Communauté d’agglomération de la Riviera Française, utworzona w 2002.
 (CAN) Communauté d’agglomération de Nice-Côte d’Azur, utworzona w 2002.
 (CAS) Communauté d’agglomération de Sophia Antipolis, utworzona w 2002.

Gminy we Francji